

Geografia 
Australia
Windsor – città del Nuovo Galles del Sud
Canada
Windsor – città della Nuova Scozia
Windsor – città dell'Ontario
Windsor – località del Québec
Grand Falls-Windsor – città del Terranova e Labrador
Regno Unito
Windsor (in precedenza New Windsor) – cittadina del Berkshire
Old Windsor (in precedenza Windsor) – paese del Berkshire
Stati Uniti
Windsor – città della Sonoma County, California
Windsor – capoluogo della contea di Bertie, Carolina del Nord
Windsor – città della contea di Aiken, Carolina del Sud
Windsor – città della contea di Larimer e della contea di Weld, Colorado
Windsor – città della contea di Hartford, Connecticut
Windsor – census-designated place della contea di Indian River, Florida
Windsor (chiamato anche New Windsor) – villaggio della contea di Mercer, Illinois
Windsor – città della contea di Shelby, Illinois
Windsor – città della contea di Kennebec, Maine
Windsor – comune della contea di Berkshire, Massachusetts
Windsor – charter township della contea di Eaton, Michigan
Windsor – città della contea di Henry, Missouri
Windsor – comune della contea di Hillsborough, New Hampshire
Windsor – città della contea di Broome, New York
Windsor – villaggio della contea di Broome, stato di New York
Windsor – township della contea di Berks, Pennsylvania
Windsor – borough della contea di York, Pennsylvania
Windsor – township della contea di York, Pennsylvania
Windsor – città della contea di Windsor, Vermont
Windsor – città della contea di Isle of Wight, Virginia
Windsor – città della contea di Dane, Wisconsin

Persone 
Windsor – famiglia reale del Regno Unito
Barbara Windsor – attrice britannica
Bobby Windsor – ex rugbista a 15 britannico
Claire Windsor – attrice statunitense
Devon Windsor – modella statunitense
John Windsor – cestista statunitense
Marie Windsor – attrice statunitense

Altro 
 Windsor (carattere) – carattere tipografico
Castello di Windsor – una delle residenze reali britanniche
Nodo Windsor – nodo per cravatta
Sonda Windsor – apparecchio utilizzato per una tipologia di prova non distruttiva sul calcestruzzo indurito
William Windsor – capra dell'Esercito britannico
The Windsors – serie tv britannica del 2016